Ковачова () — женская форма словацкой фамилии  (), также топоним.

Фамилия 
 Ковачова, Ивана (род. 1992) — словацкая гимнастка.
 Ковачова, Ленка (род. 1966) — чешская гребчиха.
 Ковачова, Эмилия (1931—2020) — супруга Президента Словакии Михала Ковача.

Топоним 
 Ковачова, район Зволен, Банскобистрицкий край, Словакия.
 , район Рожнява, Кошицкий край, Словакия.

См. также